Porta di Sant'Andrea (Genova)
 Porta di Sant'Andrea (Perugia)
 Porta Sant'Andrea (Andria)